Dzhangar steht für:
 Dschangar, kalmückischer Epos
 (2756) Dzhangar, Asteroid des mittleren Hauptgürtels.